Маври́кий:
 Маврикий () — мужское имя древнеримского происхождения, означающее «мавр»

Известные носители 
 Святой Маврикий — египетский солдат.
 Маврикий — византийский император из династии Юстинианов, правил 582—602.
 Псевдо-Маврикий — условное имя, под которым подразумевается неизвестный византийский историк, военный теоретик и писатель, живший в VI — начале VII века.
 Маврикий (Баранов) (1838—1918) — схиигумен Православной российской церкви, настоятель Валаамского монастыря.
 Маврикий (Полетаев) (1880—1937) — архимандрит Православной российской церкви, преподобномученик.

В географии 
 Маврикий (Mauritius) — государство, расположенное на острове Маврикий и островах Родригес, Агалега и архипелаге Каргадос-Карахос в западной части Индийского океана; входит в британское Содружество.
 Маврикий — остров, часть государства Маврикий.

См. также 
 Оранжевый и Голубой Маврикии — одни из самых дорогих и ценных почтовых марок в мире.